Я́нис А́болтиньш (; , , Рейхскомиссариат Остланд — , , Германия) — латвийский экономист и политический деятель. Первый министр экономики Латвийской ССР (1989—1990) и Латвийской Республики (1990—1991). Ректор высшей бизнес школы «Туриба». Доктор экономических наук. Директор Института предпринимательского управления. Восемь лет был членом правления аудиторской компании «Deloitte». Янис Аболтиньш окончил Латвийскую сельскохозяйственную академию и Латвийский университет.

Янис Аболтиньш скончался неожиданно на баскетбольном матче чемпионата мира для пожилых людей в 2006 году.

Примечания 

Выпускники Латвийского университета
Кабинет Вилниса Эдвина Бресиса
Кабинет Ивара Годманиса (1)
Министры экономики Латвии
Народные комиссары и министры Латвийской ССР
Экономисты Латвии
Доктора экономических наук
Ректоры вузов Латвии